Джон Сім (, 29 вересня 1977, Нью-Глазго) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 

Хокейну кар'єру розпочав 1994 року в ГЮХЛК.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 70-м загальним номером командою «Даллас Старс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Даллас Старс», «Нашвілл Предаторс», «Лос-Анджелес Кінгс»,  «Піттсбург Пінгвінс», «Філадельфія Флаєрс», «Флорида Пантерс», «Атланта Трешерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Фрібур-Готтерон», «Пардубице», «Славія» (Прага) та «Айсберен Берлін».

Загалом провів 484 матчі в НХЛ, включаючи 15 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Чемпіон Німеччини в складі «Айсберен Берлін» — 2012.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Сарнія Стінг»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Фрібур-Готтерона»
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Славії» (Прага)
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Даллас Старс»